Кусаган — топоним в России якутского происхождения.

Красноярский край 
 Кусаган — река, координаты 70°51’с. ш. 90°33’в. д..
 Кусаган — река, координаты 72°34’с. ш. 109°11’в. д..
 Кусаган — река, координаты 72°57’с. ш. 89°55’в. д..
 Кусаган — река, координаты 75°19’с. ш. 111°02’в. д..

Магаданская область 
 Кусаган — ручей, координаты 61°19’с. ш. 149°08’в. д..
 Кусаган — река, координаты 60°29’с. ш. 149°12’в. д..

Республика Саха (Якутия) 
 Кусаган — урочище, координаты 62°27’с. ш. 133°50’в. д..
 Кусаган — река, координаты 65°07’с. ш. 142°40’в. д..
 Кусаган — озеро, координаты 61°47’с. ш. 126°19’в. д..
 Кусаган — река, координаты 67°40’с. ш. 119°36’в. д..
 Кусаган — река, координаты 65°49’с. ш. 116°45’в. д..
 Кусаган — река, координаты 66°38’с. ш. 115°35’в. д..
 Кусаган — река, координаты 69°38’с. ш. 148°15’в. д..
 Кусаган — озёра, координаты 71°29’с. ш. 148°51’в. д..
 Кусаган — протока, координаты 71°05’с. ш. 139°04’в. д..
 Кусаган — залив, координаты 71°22’с. ш. 137°59’в. д..
 Кусаган — перекат, координаты 70°02’с. ш. 119°20’в. д..
 Кусаган — озеро, координаты 63°30’с. ш. 123°19’в. д..
 Кусаган — река, координаты 63°45’с. ш. 140°53’в. д..
 Кусаган — падь, координаты 60°04’с. ш. 131°42’в. д..
 Кусаган — река, координаты 60°04’с. ш. 131°43’в. д..
 Кусаган — падь, координаты 60°08’с. ш. 130°41’в. д..
 Кусаган — падь, координаты 60°34’с. ш. 131°19’в. д..
 Кусаган — река, координаты 63°13’с. ш. 141°41’в. д..
 Кусаган — река, координаты 65°30’с. ш. 142°37’в. д..

Хабаровский край 
 Кусаган — ручей, координаты 59°07’с. ш. 134°26’в. д..
 Кусаган — река, координаты 61°23’с. ш. 139°49’в. д..

Примечания